Kuźnia Raciborska est le nom :
 de la gmina de Kuźnia Raciborska, dans le powiat de Racibórz, dans la voïvodie de Silésie
 de la ville de Kuźnia Raciborska, chef-lieu de cette gmina